Schloss Waldau steht für:

 Schloss Waldau (Bern), Schweiz
 Ordensburg Waldau in Nisowje
 Schloss Waldau (Vohenstrauß) in Waldau (Vohenstrauß)

Siehe auch:
 Burg Waldau